Лос Гиљен има више значења:

 Лос Гиљен (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гиљен (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гиљен (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику